Katholisches Schulhaus bezeichnet:

 Katholisches Schulhaus (Affaltrach)
 Katholisches Schulhaus (Dirmstein)
 Katholisches Schulhaus (Neuses am Berg) in der Stadt Dettelbach, Bayern, siehe Kreuzgasse 8 (Neuses am Berg)
 Katholisches Schulhaus (St. Gallen), Schweiz